Царско село () — болгарский футбольный клуб из района Драгалевци города София, столицы страны. Домашние матчи команда проводит на стадионе Царско село, вмещающем около 2 000 зрителей. Ныне «Царско село» выступает в Профессиональная футбольная группа «А», первом уровне в системе футбольных лиг Болгарии.

История

Основание 
Летом 2015 года предыдущий владелец софийского ЦСКА Стойне Манолов создал «Академия футбола Царско село», специализирующуюся на поиске и развитии юных футболистов, родившихся в 2002—2010 годах. Она была зарегистрирована как клуб, затем была сформирована команда, заявленная в региональную лигу. Её главным тренером был назначен бывший капитан ЦСКА Тодор Янчев. 12 ноября 2015 года Манолов объявил о сотрудничестве академии с испанским клубом «Малага», выступавшим тогда в Ла Лиге. В середине 2016 года «Царско село» объединилось с клубом «София 2010», приобретённым Маноловым, получив название «Царско село София».

Профессиональный дебют 

28 июля 2016 года команда была принята во вновь созданную болгарскую Вторую профессиональную лигу. Свой первый матч в лиге «Царско село» провело против «Ботева» из Галабово и завершило вничью. В Кубке Болгарии свой первый матч «Царско село» играло против софийского «Левски». Поединок состоялся 22 сентября 2016 года на софийском стадионе Локомотив, «Левски» победил со счётом 2:0. После двух тяжёлых поражений Янчев ушел с поста главного тренера, а 29 октября 2016 года бывший наставник «Черно море» Никола Спасов был представлен в качестве нового главного тренера «Царско село». Команда завершила свой дебютный сезон во Второй лиге на пятом месте.

Хорошее начало сезона 2017/2018 для «Царско село» ознаменовалось не только первым местом в лиге после восьми туров, но и их первой победой в Кубке, где команда в первом раунде одолела «Нефтохимик» 19 сентября 2017 года. 3 января 2018 года Никола Спасов был объявлен новым главным тренером команды казахстанской Премьер-лиги «Кызыл-Жар». В тот же день Веселин Великов возглавил «Царско село». 8 мая 2018 года его место занял Велислав Вуцов, а Великов стал селекционером клуба. 

22 апреля 2019 года безголевой ничьёй с «ЦСКА 1948» «Царско село» обеспечило себе первое место во Второй лиге и впервые в своей истории завоевало право играть в Первой лиге, опередив на 18 очков команды, занимающие второе и третье места за пять туров до финиша.

Распад клуба 
21 мая 2022 года прошла встреча против Локомотива София, которая обернулась расистским скандалом перед решающим 11-метровым в пользу Царско Село. К исполнению подошел игрок «Царско Село» Ясуфа Яфа, но предприниматель клуба Стойне Манолов жестким образом отобрал мяч у игрока, ударив его по затылку, и отдав мяч Мартину Кавдански для исполнения. Однако, Мартин не забил пенальти, и команда вылетела во Вторую Лигу Болгарии.

Через день, 22 мая предприниматель клуба Стойне Манолов объявил о закрытии проекта, пояснив это тем, что развитие клуба было безуспешным, и деньги, потраченные на развитие проекта, ушли впустую: .

- Почему вы пришли к такому решению?

- Вложить деньги в болгарский футбол – это самый простой способ их потерять. Нет почвы для развития. Нервы и ресурсы потрачены впустую. Однако надо признать, что у нас было достаточно хороших моментов в элите, и даже до этого, когда мы были в составе Второй лиги.

Достижения 
Вторая лига:
 Победитель (1): 2018/19

Кубок Болгарии:
 1/8 финала (1): 2017/18

История выступлений

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт
bgclubs.eu

Футбольные клубы, основанные в 2015 году
Футбольные клубы Болгарии, прекратившие существование
Спортивные клубы Софии